Sophie kan henvise til:

 Sophie, et pigenavn afledt af navnet Sophia
 Sophie (sanger) (1986-2021), en skotsk sanger
 Sophie (film), en dansk kortfilm fra 2006 instrueret af Birgitte Stærmose